I Am Not a Doctor — второй студийный альбом электронного танцевального дуэта Moloko, выпущенный в Великобритании в 1998 году, на лейбле . Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков, но плохо продавался. Как и в предыдущем альбоме — , на этом релизе Moloko продолжили экспериментировать с драм-н-бейсом и синти-попом.

В 1999 году отдельно выпущенная в виде сингла песня «Sing It Back» дважды занимала ведущие позиции в UK Singles Chart после того, как сделанный на неё  ремикс имел огромный успех в ночных клубах.

Список композиций 
Авторы всех песен — Рошин Мерфи и .
 «The Flipside» — 4:10
 «Knee Deepen» — 5:30
 «Blink» — 4:23
 «Stylophone Pet» — 1:09
 «Downsized» — 4:12
 «Sorry» — 1:33
 «Sing It Back» — 4:23
 «Pretty Bridges» — 5:36
 «Be Like You» — 4:44
 «Caught in a Whisper» — 4:35
 «Dr. Zee» — 5:37
 «The ID» — 6:02
 «Tatty Narja» — 0:35
 «Over My Head» — 5:09
 «Should’ve Been Could’ve Been» — 5:36

Австралийский бонус-трек 
  «The Flipside» (Pigs in Space Remix) — 8:03

Японский бонус-трек 
  «Uncle» — 2:07
  «Sing It Back» (DJ Tommy 'Timmy' Mix) — 5:28

Примечания 

Альбомы стиля трип-хоп
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы Moloko
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании